Vejle BK is een Deense voetbalclub uit de stad Vejle, een plaats op het schiereiland Jutland. De club werd op 3 mei 1891 opgericht als een cricketclub, de voetbalafdeling werd in 1902 geïntroduceerd. De rood-witten wonnen vijf keer de Deense landstitel en zes keer het voetbalbekertoernooi.

Geschiedenis 
De club sloot zich in 1936 bij de derde klasse aan en promoveerde in 1940 naar de tweede klasse. Na de Tweede Wereldoorlog degradeerde de club en kon pas in 1952 terugkeren naar tweede divisie. In 1956 promoveerde de club naar de hoogste klasse. In het tweede seizoen in de eerste divisie werd de landstitel binnen gehaald en met het winnen van de beker haalde de club de 'dubbel' binnen.

De club bracht vele talenten voort en in de jaren 70 werden nog drie landstitels binnen gehaald. In 1978 bereikte de club de kwartfinale van de Europacup II. Ook de jaren 80 waren nog vrij succesvol. In 1990 nam de club nog deel aan de UEFA Cup maar een jaar later degradeerde de club naar de tweede klasse na een verblijf van 35 jaar in de Superliga.

Vejle keerde terug naar de hoogste klasse in 1995 en werd een jaar later tweede. Ook de volgende twee seizoenen eindigde de club vrij hoog, maar in 2000 degradeerden de rood-witten. Sindsdien is Vejle BK een liftploeg die pendelt tussen de Superliga en de 1. Division. Promoveren lukte wel - dat gebeurde in 2006 en 2008 - maar degradatie volgde telkens al na een seizoen. 

In 2011 fuseerde de club met Kolding FC. De fusievereniging zou spelen onder de naam Vejle BK Kolding. De clubkleuren, het logo en het stadion van Vejle werden behouden. Al na twee jaar werd besloten om de samenwerking op te heffen: beide clubs gingen weer verder onder hun eigen naam. De jaren erna speelde Vejle BK geen enkele rol van betekenis in de 1. Division. 

In het seizoen 2017/18 werden de rood-witten kampioen, waardoor het na negen jaar weer uit zou komen in de Superliga. Het avontuur duurde opnieuw slechts een jaar, want Vejle BK haalde slechts twintig punten na de reguliere competitie waardoor het op de veertiende en laatste plaats eindigde. In de degradatieplay-offs verloor het van Hobro IK, waardoor het terug werd verwezen naar het tweede niveau. Overigens werd in dat seizoen wel het toeschouwersrecord verbroken. In de derby tegen Aarhus GF waren er 10.254 toeschouwers in het Vejlestadion aanwezig. 

Terug in de 1. Division lukte het wel om direct weer terug te keren naar de Superliga, waardoor het in het seizoen 2020/21 weer uit zou uitkomen in de Superliga.

Erelijst 
Deens landskampioen
 1958, 1971, 1972, 1978, 1984
Beker van Denemarken
 1958, 1959, 1972, 1975, 1977, 1981, finalist in 1968
Kampioen 1. Division (tweede niveau)
 1956, 2006, 2008, 2018, 2020

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
! colspan="11"| Vejle BK
|-
| 2000–2001 ||bgcolor="#00FF00"| 2 || 16 || 1. division || 30 || 17 || 8 || 5 || 73–37 || 59 || ???
|-
| 2001–2002 ||bgcolor="#FA8072"| 11 || 12 || Superligaen || 33 || 6 || 10 || 17 || 38–72 || 28 ||  2.982 
|-
| 2002–2003 || 5 || 16 || 1. division || 30 || 15 || 4 || 11 || 65–58 || 49 || 1.993  
|-
| 2003–2004 || 12 || 16 || 1. division || 30 || 8 || 6 || 16 || 44–59 || 30 || 1.293
|-
| 2004–2005 || 5 || 16 || 1. division || 30 || 14 || 7 || 9 || 59–51 || 49 ||  1.291  
|-
| 2005–2006 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 16 || 1. division || 30 || 19 || 6 || 5 || 62–32 || 63 || 2.559 
|-
| 2006–2007 ||bgcolor="#FA8072"| 11 || 12 || Superligaen || 33 || 6 || 7 || 20 || 35–64 || 25 || 4.478
|-
| 2007–2008 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 16 || 1. division || 30 || 25 || 3 || 2 || 80–24 || 78 || 4.650
|-
| 2008–2009 ||bgcolor="#FA8072"| 11 || 12 || Superligaen || 33 || 4 || 13 || 16 || 30–59 || 25 || 6.542
|-
| 2009–2010 || 10 || 16 || 1. division || 30 || 7 || 12 || 11 || 33–34 || 33 || 2.513
|-
| 2010–2011 || 3 || 16 || 1. division || 30 || 14 || 10 || 6 || 49–32 || 52 || 2.737
|-
! colspan="11"| Vejle BK Kolding
|-
| 2011–2012 || 3 || 12 || 1. division || 33 || 12 || 8 || 6 || 58–32 || 44 || 2.623
|-
| 2012–2013 || 3 || 12 || 1. division || 33 || 16 || 10 || 7 || 46–29 || 58 || 2.493
|-
! colspan="11"| Vejle BK
|-
| 2013–2014 || 7 || 12 || 1. division || 33 || 12 || 11 || 10 || 49–38 || 47 || 1.928
|-
| 2014–2015 || 5 || 12 || 1. division || 33 || 11 || 12 || 10 || 41–46 || 45 || 2.007
|-
| 2015–2016 || 5 || 12 || 1. division || 33 || 16 || 5 || 12 || 56–46 || 53 || 2.197
|-
| 2016–2017 || 9 || 12 || 1. division || 33 || 10 || 11 || 12 || 49–46 || 41 || 1.628
|-
| 2017–2018 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 12 || 1. division || 33 || 18 || 11 || 4 || 47–24 || 65 || 3.211
|-
| 2018–2019 ||bgcolor="#FA8072"| 14 || 14 || Superligaen || 32 || 6 || 10 || 16 || 34–53 || 28 || 5.588
|-
| 2019–2020 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 12 || 1. division || 33 || 20 || 8 || 5 || 63-31 || 68 ||
|-
| 2020–2021 || 10 || 12 || Superligaen || 32 || 9 || 11 || 12 || 42-50 || 38 || --
|-
| 2021-2022 ||bgcolor="#FA8072"| 11 || 12 || Superligaen || 32 || 7 || 8 || 17 || 31-60 || 29 || --
|-
| 2022-2023 || || 12 || 1. division || || || || || || 
|}

 Vejle in Europa Uitslagen vanuit gezichtspunt Vejke BK

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
 Keld Bordinggaard
 Kenneth Brylle
 Kaspar Dalgas
 Ulrik Le Fèvre
 Thomas Gravesen
 Peter Kjær 
 Troels Rasmussen
 Brian Steen Nielsen
 Allan Simonsen
 John Sivebæk
 Jacob Svinggaard
 Brian Priske
 Thomas Thorninger
 Tommy Troelsen
 Steen Thychosen
 Salou Ibrahim

Externe link 
 Officiële website

Deense voetbalclub
Sport in Vejle